Dean Spielmann – avvocato lussemburghese
 Francisc Spielmann – calciatore ungherese naturalizzato rumeno
 Götz Spielmann – regista e sceneggiatore austriaco
 Marvin Spielmann – calciatore svizzero
 Rudolf Spielmann – scacchista austriaco
 Wladyslaw Spielmann – compositore e pianista polacco